Regno Unito
 Tandridge – distretto del Surrey
 Tandridge – parrocchia civile del Surrey